Ами́го ( — «друг»; женский род: ами́га, amiga; от ):
 Амиго — браузер на основе Chromium, разрабатывавшийся компанией Mail.ru Group.
 Isuzu Amigo — внедорожник.
 Amiga Corporation — ИТ-компания (первоначально называлась Hi-Toro).
 Amiga — семейство домашних персональных компьютеров и операционных систем к ним, разработанные Amiga Corporation.
 Amiga 1000 — первый в мире мультимедийный персональный компьютер, известный также под кодовым именем Lorraine.

Персоналии 
 Амиго Вальехо, Карлос (род. 1934) — испанский кардинал, францисканец.
 Амиго, Висенте (род. 1967) — гитарист фламенко, обладатель премии «Грэмми».
 Амиго, Юрий Владимирович (1946—2016) — советский и российский театральный актёр, заслуженный артист Российской Федерации.

См. также 
 Amiga (значения)

 amiga в Викисловаре